Кристофер Ламбер (; 29. март 1957, Њујорк), је амерички глумац француског порекла. Холивудску славу и богатство стиче филмским хитом Горштак који је потом настављен у својеврсни мини-серијал.

Отац му је био француски дипломата у Уједињеним нацијама због чега се често селио. У Женеву, се доселио 1959. године где завршава основну школу, а са 16 година се сели у Париз где похађа Париски конзерваторијум. Његово прво веће остварање, и прва главна улога у филму Легенда о Тарзану, господару мајмуна из 1984. године доносе му популарност. Светску славу стиче филмом Горштак (1986).

Приватни живот 
Био је венчан са Дајаном Лејн од 1988. до 1994. године, са којом има једно дете. Тренутно је са Џејмис Хафт са којом се венчао 1999. године.

Филмографија 

|-
| 1984. || || -{Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes}- || ||
|-
| 1984. || || Love Songs || ||
|-
| 1985. || || -{Subway}- || ||
|-
| 1986. || || -{I Love You}- || ||
|-
| 1986. || Горштак || -{Highlander}- || || 
|-
| 1987. || || -{The Sicilian}- || ||
|-
| 1988. || || Priceless Beauty || ||
|-
| 1989. || || To Kill a Priest || ||
|-
| 1990. || || Why Me? || ||
|-
| 1991. || Горштак 2 || -{Highlander II: The Quickening}- (1991) || ||
|-
| 1992. || || Max & Jeremie || ||
|-
| 1993. || Ловац на потезу || -{Knight Moves}- || ||
|-
| 1993. || Тврђава || -{Fortress}- || || 
|-
| 1993. || || -{National Lampoon's Loaded Weapon 1}- || ||
|-
| 1994. || || -{The Road Killers}- || ||
|-
| 1994. || Горштак 3 || -{Highlander III: The Sorcerer}- (1994) || ||
|-
| 1994. || || -{Gunmen}- || ||
|-
| 1995. || Мортал Комбат || -{Mortal Kombat}- || ||
|-
| 1995. || || -{The Hunted}- || ||
|-
| 1996. || || North Star || ||
|-
| 1996. || || -{Adrenalin: Fear the Rush}- || ||
|-
| 1996. || || Hercule & Sherlock || ||
|-
| 1997. || || Arlette || ||
|-
| 1997. || || -{Mean Guns}- || ||
|-
| 1997. || Нирвана || -{Nirvana}- || || 
|-
| 1999. || || Splitsville || ||
|-
| 1999. || || -{Resurrection}- || ||
|-
| 1999. || Тврђава 2 || -{Fortress 2}- || || 
|-
| 1999. || Беовулф || -{Beowulf}- || || 
|-
| 1999. || || Gideon || ||
|-
| 2000. || Горштак: Крај игре || -{Highlander: Endgame}- || || 
|-
| 2001. || || -{The Point Men}- || ||
|-
| 2001. || || -{Druids}-, aka Vercingétorix || ||
|-
| 2003. || || The Target || ||
|-
| 2003. || Абсолон || Absolon (2003) || ||
|-
| 2003. || || Janis et John || ||
|-
| 2004. || || À ton image || ||
|-
| 2006. || Дан беса || -{Day of Wrath}- || || 
|-
| 2006. || || -{Southland Tales}- || ||
|-
| 2006. || || Le Lièvre de Vatanen  || ||
|-
| 2007. || || Metamorphosis (2007) || ||
|-
| 2007. || || La Disparue de Deauville || ||
|-
| 2008. || || Limousine (2008) || ||
|-
| 2009. || || Matériel blanc (2009) || ||
|-
| 2009. || || Les associés || ||
|-
| 2009. || || L'homme de chevet || ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1957.
Француски глумци
Амерички глумци
Добитници награде Сезар